Плоньск:

 Плоньск — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Плоньский повят.
 Плоньск — сельская гмина (уезд) в Польше, входит в Плоньский повят, Мазовецкое воеводство.